Příjmení Lokaj nese více různých osob:

 Alois Lokaj (* 1947) – český fotbalista
 Emanuel Lokaj st. (1822-1880) – český entomolog
 Fabian Lokaj (* 1996) – albánský fotbalista
 Jakub Lokaj (1752–?) – český hudební skladatel
 Jindřich Lokaj (* 1939) – český imunolog, profesor MU v Brně 
 Nimon Lokaj (* 1941) – albánský malíř
 Petr Lokaj – český pediatr a onkolog

Související články 
 Lokajíček